Годалминг () — город в Юго-Восточной Англии в графстве Суррей (Великобритания), административный центр района Уэверли.

Город расположен на берегу реки Уэй в 7 км к югу от Гилфорда.

Электростанция 
В 1881 году в Годалминге фирмой «Siemens» была введена в строй первая в мире электростанция, предназначенная для общественного использования.

Населённые пункты Суррея
Города Англии